Zarza est un mot espagnol qui signifie « ronce ». Le mot peut également désigner :

Toponyme

Minar Zarza est une commune de la wilaya de Mila, dépendant de la daïra de Tassadan Hadada, en Algérie.

Zarza de Granadilla est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 Zarza de Montánchez est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 Zarza de Tajo est une municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Zarza la Mayor est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 Zarza Capilla est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure.

Patronyme 

  (1916-2014)1? évêque catholique mexicain ;
 Enrique López Zarza (1957-), footballeur international et entraîneur mexicain ;
  (1922-1992), designer graphique et dessinateur espagnol d’affiches de cinéma ;
  (1944-), peintre cubain.

Patronyme hispanique